Els Aspres del Rosselló, subcomarca del Rosselló, a la Catalunya Nord, que alguns cops s'ha considerat com una comarca diferenciada.
 Els Aspres d'Empordà, antiga subcomarca de l'Alt Empordà, actualment reconeguda com a unitat de paisatge amb el nom d'Els Aspres.
 Consorci dels Aspres d'Empordà, consorci format pels Ajuntaments de Cantallops, Capmany, Espolla i Sant Climent Sescebes.
 Els Aspres del Montsec, Els Aspres de Balaguer o Els Aspres d'Urgell, antiga denominació amb la que era coneguda la comarca natural centrada en Balaguer, que es correspon aproximadament amb l'actual Noguera.
 Pic dels Aspres, muntanya de la parròquia de la Massana.
 Les Aspres, municipi francès del departament de l'Orne.
 Aspres de Còrps, municipi francès del departament dels Alts Alps.
 Aspres de Veinet, municipi francès del departament dels Alts Alps.